

Geografia

Austria 
 Lichtenau – frazione di Grünbach, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Lichtenau – ex comune ora frazione di Lichtenau im Waldviertel, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Lichtenau im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Lichtenau im Waldviertel – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Danimarca 
 Lichtenau – antico nome tedesco di Alluitsoq, villaggio nel comune di Kujalleq (Groenlandia)

Germania

Comuni 
 Hessisch Lichtenau – città nel distretto di Kassel (Assia)
 Lichtenau – città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Lichtenau – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Lichtenau – città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Lichtenau – comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Ex comuni e frazioni 
 Lichtenau – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Lichtenau – ex comune ora frazione di Lübbenau/Spreewald, città nel circondario dell'Oberspreewald-Lusazia (Brandeburgo)
 Lichtenau – frazione di Neustadt an der Orla, città nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Lichtenau – frazione di Rothenbuch, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Lichtenau – frazione di Schleusegrund, comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Lichtenau – ex comune ora frazione di Stützengrün, comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Lichtenau – ex comune ora frazione di Weichering, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Polonia 
 Lichtenau – antico nome tedesco di Zaręba, frazione del comune di Siekierczyn nel distretto di Lubań (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Lichtenau – antico nome tedesco di Lichkov, comune nel distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)